Brakel (België), een gemeente in de provincie Oost-Vlaanderen
Brakel (Duitsland), een plaats in de deelstaat Noordrijn-Westfalen
Brakel (Zaltbommel), een dorp en voormalige gemeente in de Nederlandse gemeente Zaltbommel
Brakel (Goirle), een buurtschap in de gemeente Goirle
Brakel (Wageningen), voormalig gehucht in Wageningen
Brakel (Montferland), een wijk in de gemeente Montferland
Braekel, een kippenras
Kasteel Brakel in Brakel bij Zaltbommel
 dekenaat Brakel in Waals-Brabant, met de gemeenten Eigenbrakel en Kasteelbrakel. Zie Lijst van parochies van het vicariaat Waals-Brabant

Zie ook
 's-Gravenbrakel